Käringarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Käringarna, Hangö, Nyland, 
 Käringarna, Ingå, Nyland, 
 Käringarna, Sibbo, Nyland,

Se även
Käringen
Käringholm
Käringholmen

Robotskapade Finlandförgreningar